Большепанюшево — село в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр Большепанюшевского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края, в лесостепной зоне, у реки Алей.

 Климат
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм.

История 
Основано в 1721 г.

В 1928 г. село Больше-Панюшево состояло из 270 хозяйств. Центр Больше-Панюшевского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 г. основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от 543 жителей.

Инфраструктура 
«Большепанюшевская средняя общеобразовательная школа»

Филиал МКДОУ Моховской детский сад — Большепанюшевский детский сад.

Администрация Большепанюшевского сельсовета.
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «Алейск — Безголосово — а/д К-13» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0103).

Примечания 

Населённые пункты Алейского района